AWS – Akcja Wyborcza Solidarność, polskie ugrupowanie polityczne.
 AWS – węgierski zespół muzyczny.
 AWS – radziecki karabin automatyczny.
 AWS – Agenturalny Wywiad Strategiczny, część struktury Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
 AWS – skrót z ang. Amazon Web Services, zbiór serwisów chmurowych firmy Amazon; jej częścią jest m.in. Amazon Elastic Compute Cloud.